La Prva hrvatska nogometna liga 1999-2000, conosciuta anche come 1. HNL 1999-2000, è stata la nona edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 24 luglio 1999 e il 13 maggio 2000, e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo sesto titolo (decimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Tomislav Šokota (Dinamo Zagabria), con 21 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti furono 12 come nella stagione precedente ma venne abbandonata la formula che prevedeva play-off e play-out.

Venne infatti disputato un turno di andata/ritorno/andata per un totale di 33 partite con le ultime due retrocesse in 2.HNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono sei: le prime due alla UEFA Champions League 2000-2001, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2000-2001 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2000.

Il 14 febbraio 2000 il Croazia Zagabria tornò alla vecchia denominazione Dinamo Zagabria.

Squadre 

Il  ha disputato le partite interne allo Športsko-rekreativni centar Zaprešić.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2000-2001.
      Ammessa alla UEFA Champions League 2000-2001.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2000-2001.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2000.
      Retrocessa in 2. HNL 2000-2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabelloni

Calendario 1-22

Calendario 23-33

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Marijan Vlak

 Tomislav Butina
 Dražen Ladić
 Vladimir Vasilj
 Mario Cvitanović
 Goran Jurić
 Goce Sedloski
 Mario Tokić
 Stjepan Tomas
 Igor Bišćan
 Joško Jeličić
 Damir Krznar
 Mihael Mikić
 Edin Mujčin
 Zoran Pavlovič
 Renato Pilipović
 Robert Prosinečki
 Nermin Šabić
 Daniel Šarić
 Domagoj Abramović
 Mario Bazina
 Igor Cvitanović
 Ardian Kozniku
 Josip Šimić
 Tomo Šokota

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1999-2000
Treća Liga 1999-2000
Hrvatski nogometni kup 1999-2000

Collegamenti esterni 
Stagione 1999-2000 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Prva hrvatska nogometna liga